La 7 puede referirse a los siguientes canales de televisión:
 La 7 (Castilla y León), canal de televisión autonómico privado generalista castellanoleonés.
 La 7 (Región de Murcia), canal de televisión autonómico público generalista murciano.
 LA7, canal de televisión nacional privado generalista italiano.